Louis Mailloux (1855-1875) : militant canadien.
 Louis Mailloux (1897-1939) : aviateur français.
 Louis Mailloux, une pièce de théâtre écrite par Calixte Duguay et Jules Boudreau en 1975.
 l'affaire Louis Mailloux, série d'événements violents au Canada en .